El nombre de Catedral de Santa Eulalia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedral en honor a Santa Eulalia.

Advocación 
 Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir cristiana - Festividad: 12 de febrero;
 Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir cristiana - Festividad: 10 de diciembre.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Catedral de Santa Eulalia de Barcelona;

En Francia 
 Catedral de Santa Eulalia de Elna;

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a Santa Eulalia 

  en España:
 Basílica de Santa Eulalia — Patrimonio de la Humanidad: Conjunto arqueológico de Mérida, 1993—, en la ciudad de Mérida, Extremadura;
 Iglesia de Santa Eulalia — Patrimonio de la Humanidad: Iglesias románicas catalanas del valle del Boí, 2000—, en la localidad de Erill la Vall, provincia de Lérida;